Authon se poate referi la:
Authon, localitate în departamentul Alpes-de-Haute-Provence, Franța
Authon, localitate în departamentul Loir-et-Cher, Franța
Authon-du-Perche, localitate în departamentul Eure-et-Loir, Franța
Authon-Ébéon, localitate în departamentul Charente-Maritime, Franța